

Crimea
 Il'ičëvo – centro abitato nel Distretto di Lenine
 Il'ičëvo – centro abitato nel Distretto di Sovets'kyj

Russia
 Il'ičëvo – centro abitato dell'Oblast' di Vladimir
 Il'ičëvo – centro abitato dell'Oblast' di Kaliningrad nel Gur'evskij rajon
 Il'ičëvo – centro abitato dell'Oblast' di Kaliningrad nel Polesskij rajon
 Il'ičëvo – centro abitato dell'Oblast' di Leningrado
 Il'ičëvo – centro abitato dell'Oblast' di Novgorod
 Il'ičëvo – centro abitato del Territorio di Krasnojarsk